Алдаркино — село в Бузулукском районе Оренбургской области. Административный центр Алдаркинского сельсовета.

География 
Село расположено на северо-западе Бузулукского района на границе с Самарской областью в 31 км от города Бузулука.

Удалённость от областного центра — 295 км.

Этимология 
Топоним восходит к тюркскому личному имени Алдар (чувашское написание — Алтар), в основе которого, по одной из версий, — монгольское алдар — «слава».

История 
Существует несколько версий основания: по одной из них село основано в 1750-е годы выходцами из Тамбовской губернии братьями Алдаровыми; по другой — основано в 1792 году чувашскими переселенцами и названо по имени одного из них — Уваша Алдара.

Население 

 Национальный состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года:

Примечания 

Населённые пункты Бузулукского района